Сенте:
  — деревня в Венгрии.
 Цент — разменная монета.